Села:
 Глинки — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Глинки — Рівненська область, Рівненський район
Інше:
 Глинки — садиба першої третини 18 ст. вельможі доби Петра I Якова Брюса, Московська обл., Щолковський міський округ.